rio-verdense – abitanti di Rio Verde de Mato Grosso
rio-verdense – abitanti di Rio Verde
rio-verdense – abitanti di São Sebastião do Rio Verde